verschillende straten in diverse plaatsen met die naam. Zie onder andere:
 Apollolaan (Amsterdam)
 Apollolaan (Leiden)